Peyerimhoffia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1903. Peyerimhoffia ingår i familjen sorgmyggor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sorgmyggor
Peyerimhoffia